Berval Moraes é um instrumentista de música popular brasileira.

Discografia 
Fala Baguera

Instrumentistas do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro